El término Tepehua puede hacer referencia a:

 Tepehua, una etnia; o
 el Idioma tepehua.